Fritz Neumeyer ist der Name folgender Personen:

* Fritz Neumeyer (Musiker) (1900–1983), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und Komponist
 Fritz Neumeyer (Architekt, 1946) (* 1946), deutscher Architekt und Hochschullehrer 
 Fritz Neumeyer (Architekt, 1977) (* 1977), deutscher Architekt
 Fritz Ludwig Neumeyer (1875–1935), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Fritz Neumayer (1884–1973), deutscher Politiker (FDP, FVP)